Ви́ктор Васи́льевич Ильи́н (род. 4 сентября 1952, Москва) — советский, русский философ, историк науки, специалист по гносеологии, макросоциологии, социальной философии. Доктор философских наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.

Биография 
Окончил философский факультет, аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова.

Работал на философском факультете МГУ профессором кафедры диалектического материализма, затем профессором кафедры онтологии и теории познания.

С 1993 по 2005 по совместительству — заведующий кафедрой философии МГТУ им. Баумана.

С 2002 года работает на кафедре философии ИППК МГУ.

Кандидатская диссертация «Особенности ассимиляции естественно-научного знания».

Докторская диссертация «Природа науки. Гносеологический анализ».

Подготовил 100 кандидатов наук, 3 докторов наук, опубликовал более 400 научных работ, в том числе свыше 40 книг.

Основные труды

Ссылки 
 Биографическая энциклопедия «Биография.ру»
 Портал «Гуманитарное образование»

Философы СССР
Философы России
Философы XX века
Философы XXI века
Историки науки
Доктора философских наук
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели ИППК МГУ
Преподаватели философского факультета МГУ
Преподаватели МГТУ
Преподаватели РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Авторы учебников философии
Историософы
Философы науки